Anuschka steht für:

 weiblicher Vorname, siehe Anouschka
 Anuschka (Film), deutscher Spielfilm (1941)
 Anuschka (Kartoffel), eine festkochende Speisekartoffelsorte, siehe Liste von Kartoffelsorten #A